AG2R Citroën Team () – zawodowa francuska grupa kolarska należąca do UCI WorldTeams.

Historia nazwy zespołu 
Drużyna powstała w 1992 pod nazwą Chazal. W 1996 głównym sponsorem zostało Groupe Casino, a nazwę zmieniono na Petit Casino-C'est votre équipe. Przez trzy kolejne lata drugim sponsorem była firma Ag2r, a drużyna występowała pod nazwą Casino-Ag2r Prévoyance. W 2000 wygasł czteroletni kontrakt sponsorski Grupy Casino, a nazwa została skrócona do AG2r Prévoyance. Nazwa AG2R La Mondiale obowiązywała od 2008 do 2020 z drobnymi zmianami w sposobie zapisu, a od sezonu 2021 grupa występuje jako AG2R Citroën Team.

Obecny skład (2021)

Ważniejsze sukcesy

Składy drużyny w poprzednich sezonach

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na UCI WorldTour
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2012
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2011
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2010
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2009
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2008
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2007
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2006
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2005
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2004
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2003
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2002
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2001
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 2000
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 1999
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 1998
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 1997
 Profil na www.cyclingarchives.com rok 1996

!